Der Škoda Grand Prix 1995 war ein Snooker-Turnier der Saison 1995/96, das vom 16. bis 29. Oktober 1995 im Crowtree Centre von Sunderland im Nordosten von England ausgetragen wurde. Nachdem der Grand Prix bis 1993 10 Jahre lang fest in Reading etabliert gewesen war, war er nun schon zum zweiten Mal umgezogen.

Der Titelverteidiger John Higgins schaffte es in diesem Jahr erneut bis ins Finale. Diesmal traf er aber auf den Weltmeister und Weltranglistenersten Stephen Hendry. Der dominierende Spieler der Main Tour behielt auch in diesem Endspiel die Oberhand und gewann mit 9:5. Es war bereits der vierte Titel beim Grand Prix für Hendry in neun Jahren.

Finalrunde 
64 Spieler traten zum Hauptturnier in Preston an. Die Top 32 der Weltrangliste waren gesetzt. Ihnen wurden die 32 Spieler zugelost, die sich zuvor in der Qualifikation durchgesetzt hatten.

Finale

Qualifikation 
459 Spieler hatten sich für das Turnier angemeldet. Acht Qualifikationsrunden waren nötig, um das Feld für das Hauptturnier zu reduzieren. Verteilt auf den Zeitraum vom 28. Juni bis zum 18. September 1995 traten die Spieler ab Platz 33 der Weltrangliste gegeneinander an. Die 32 Sieger trafen dann im Oktober in Sunderland auf die Top 32 der Welt.

Quellen 

1995
Snookerveranstaltung 1995
Sportveranstaltung in Sunderland